The Great Gig in the Garden is eigenlijk het tweede muziekalbum van de Britse muziekgroep Parallel or 90 Degrees (Po90), maar is niet officieel verschenen. Na Sanctum (zie Acoustic Lens) kwam Baine met het idee om het album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd tijdens een tuinpartijtje na te spelen. Tillison deed mee, net als Guy Manning. Men was van plan het concert op te nemen, maar vergat op 7 september 1996 de taperecorder aan te zetten. Een paar dagen later werd het gehele album in één keer in de huiskamer opgenomen, later werden er samples van de originele opnamen door gemixt. Men bleef dicht bij de oorspronkelijke muziek. Het kwam daarbij goed uit dat de stemmen van Tillison en Manning nogal lui klinken; hetzelfde kan gezegd worden van de stemmen van Roger Waters en David Gilmour. Po90 brandde hun vingers niet aan de razend moeilijke zangpartij in The Great Gig in the Sky; men vulde dat op met een solo op het hammondorgel. Ook de saxofoonsolo in Money werd vervangen door elektronica.

Alhoewel het een Cd-r betreft, zit er een hidden track op. Track nr. 11 heeft veel weg van een cover van een compositie van Tangerine Dream.

Musici
Andy Tillison – synthesizers, gitaar, basgitaar, zang
Sam Baine – synthesizers
Guy Manning – gitaar en zang

Composities
 Speak to me /Breathe
 On the run
 Time
 Breathe reprise
 The great gig in the sky
 Money
 Us and them
 Any colour you like
 Brain damage
 Eclipse
 ???

Great Gig
Great Gig